Altus kan syfta på:

 Lee Altus (1966–), amerikansk musiker
 Altus, Arkansas
 Altus, Oklahoma